Синькасы — название нескольких населённых пунктов:

 Синькасы — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Синькасы — деревня в Шумерлинском районе Чувашии.